

Населені пункти та їхні частини

 Антонювка — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Антонювка — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Антонювка — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Антонювка — село в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Антонювка — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Антонівка (Антонювка) — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Антонювка — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Антонювка — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Антонювка — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Антонювка — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Антонювка — частина села Єзьори в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Антонювка — колонія в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки